Limone kan syfta på:

 Limone sul Garda – en ort och en kommun vid Gardasjön i provinsen Brescia i Lombardiet, Italien
 Limone Piemonte – en vintersportort och kommun i provinsen Cuneo i regionen Piemonte i Italien